Лос Мехија има више значења:

 Лос Мехија (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Мехија (Чијетла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Мехија (Калпулалпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику